Савиньяк ():

 Савиньяк — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Савиньяк — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.

См. также 
 Савиньяк-де-Нонтрон — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Савиньяк-Ледрье — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Савиньяк-лез-Ормо — коммуна во Франции, в департаменте Арьеж.
 Савиньяк-лез-Эглиз — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Савиньяк-Мона — коммуна во Франции, в департаменте Жер.